Plačkov je místopisné jméno odvozené patrně od vlastního jména Plaček:

 Plačkov – vesnice, část města Humpolec
 Plačkov (Holešov) – dříve vesnice, dnes ulice ve městě Holešov
 Plačkov – ulice ve městě Hulín
 Plačkov – místní název ve městě Kroměříž
 Plačkov – ulice v obci Prusinovice